Se fromhet för egenskapen.

From är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt.
Den 31 december 2012 fanns det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 From 1 368
 Frohm 272
 Fromm 59
 Froom 6
Tillsammans blir detta 1 705 personer. Namnformen From har använts som ett svenskt soldatnamn, medan stavningen Fromm inte minst förekommer i Tyskland.

Personer med efternamnet From eller varianter av detta namn
 Erich Fromm (1900–1980), tysk psykoanalytiker
 Friedrich Fromm (1888–1945), tysk general
 Gideon From (1906–1968), bankkamrer och politiker, folkpartist
 Gösta Frohm (1908–1999), friluftsledare
 Henry From (1926–1990). dansk fotbollsspelare
 Isak From (född 1967), politiker, socialdemokrat
 Jan From (född 1955), friidrottare, höjdhopp
 Mauritz Frohm (1840–1912), arkitekt
 Mathias From (född 1997), dansk ishockeyspelare
 Olof Jonsson From, (1796–1876), spelman, mer känd som From-Olle
 Per From (1856–1931), cykelfabrikör
 Peter From (född 1964), historiker, författare och IT-konsult
 Werner Fromm (1905–1981), tysk SS-man och polischef under andra världskriget

Fiktiva personer med efternamnet From
 Johan From, huvudperson i Jan Fridegårds roman En natt i juli från 1933

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn